Еверкалікс (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Еверкалікс — місто у Швеції, у лені Норрботтен.